Distretto di Jampil' – distretto dell'Ucraina dell'oblast' di Sumy, soppresso nel 2020
Distretto di Jampil' – distretto dell'Ucraina dell'oblast' di Vinnycja, soppresso nel 2020